Le black metal est un sous-genre musical extrême du heavy metal.
 Black Metal est le deuxième album studio du groupe de heavy metal britannique Venom (1982).
 Black Metal Ist Krieg est le quatrième album studio du groupe de Black metal allemand Nargaroth (2001).

Voir aussi